het jaar 2040 of het getal 2040 in Romeinse cijfers.
 Music Mayday Extra Large, een muziekcentrum in de Ethiopische hoofdstad Addis Ababa sinds 2003.